Hopfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Hopfinger (* 1950), deutscher Künstler
 Hans Hopfinger (* 1951), deutscher Kulturgeograph
 Peter P. Hopfinger (1955–2022), österreichischer Autor und Journalist